Rataud est un nom propre français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Dimitri Rataud (1972-), acteur français ;
 Jean Rataud (1752-1831), homme politique français.

Odonyme 
 Rue Rataud, voie française située dans le quartier du Val-de-Grâce dans le  de Paris.

Patronyme français